Гигевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гигевич, Василий Семёнович (род. 1947) — белорусский писатель. Член Союза писателей СССР.
 Гигевич, Сергей Михайлович (род. 1987) — белорусский футболист, полузащитник «Сморгони».